Medaljefordelingen ved sommer-OL 1948 gav medaljer til 37 af de 59 deltagende nationer.

Kilde
Om OL 1948 på olympic.org

Sommer-OL 1948
1948